Miria – forma ipocoristica del nome proprio di persona italiano Miriam
Miria – comune del Mali nel circondario di Sikasso
Miria – comune del Niger nella regione di Zinder
miria – prefisso obsoleto che moltiplica un valore per 10000 volte come in miriagrammo